Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Ювентус». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).

Чтобы посмотреть список всех игроков «Ювентуса» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

Список игроков 

Расшифровка позиций

Все данные откорректированы по состоянию на 12 февраля 2023 года

 — игроки вошедшие в список 50 легенд, имеющих именную звезду на Аллее Звёзд «Ювентуса»

Капитаны клуба

Обладатели Золотого мяча 

 1961 —   Омар Сивори
 1982 —  Паоло Росси
 1983 —  Мишель Платини
 1984 —  Мишель Платини
 1985 —  Мишель Платини
 1993 —  Роберто Баджо
 1998 —  Зинедин Зидан
 2003 —  Павел Недвед
 2006 —  Фабио Каннаваро

Игроки года по версии ФИФА 

 1993 —  Роберто Баджо
 1998 —  Зинедин Зидан
 2000 —  Зинедин Зидан
 2006 —  Фабио Каннаваро

Трофей Браво 

 1983 —  Массимо Бонини
 1996 —  Алессандро Дель Пьеро
 2014 —  Поль Погба

Лучшие бомбардиры чемпионата Италии по футболу 

 1925/1926 —  Ференц Хирзер — 35
 1932/1933 —  Феличе Борель — 29
 1933/1934 —  Феличе Борель — 31
 1947/1948 —  Джампьеро Бониперти — 27
 1951/1952 —  Йон Хансен — 30
 1957/1958 —  Джон Чарльз — 28
 1959/1960 —  Омар Сивори — 28
 1979/1980 —  Роберто Беттега — 16
 1982/1983 —  Мишель Платини — 16
 1983/1984 —  Мишель Платини — 20
 1984/1985 —  Мишель Платини — 18
 2001/2002 —  Давид Трезеге — 24
 2007/2008 —  Алессандро Дель Пьеро — 21
 2020/2021 —  Криштиану Роналду — 29

Футбольные награды Италии

Футболист года в Италии 

 2001 —  Зинедин Зидан
 2002 —  Давид Трезеге
 2003 —  Павел Недвед
 2006 —  Фабио Каннаваро
 2012 —  Андреа Пирло
 2013 —  Андреа Пирло
 2014 —  Андреа Пирло
 2015 —  Карлос Тевес
 2016 —  Леонардо Бонуччи
 2017 —  Джанлуиджи Буффон
 2019 —  Криштиану Роналду
 2020 —  Криштиану Роналду

Лучший итальянский футболист года 

 1998 —  Алессандро Дель Пьеро
 2006 —  Фабио Каннаваро
 2008 —  Алессандро Дель Пьеро

Лучший иностранный футболист года в Италии 

 1997 —  Зинедин Зидан
 2001 —  Зинедин Зидан
 2002 —  Давид Трезеге
 2003 —  Павел Недвед
 2005 —  Златан Ибрагимович

Лучший футбольный вратарь года в Италии 

 1997, 1998 —  Анджело Перуцци
 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 —  Джанлуиджи Буффон

Лучший футбольный защитник года в Италии 

 2005 —  Фабио Каннаваро
 2006 —  Фабио Каннаваро
 2008 —  Джорджо Кьеллини
 2009 —  Джорджо Кьеллини
 2010 —  Джорджо Кьеллини

Примечания

Ссылки 
 История Ювентуса на официальном сайте ФК «Ювентус»  
 История Ювентуса: Игроки и Тренеры на bianconerionline.com 
 Статистика всех игроков Ювентуса с 1900 года. на juworld.net 
 100 лет истории на juvecentus.too.it 

Ювентус